Osamu Kitamura ist der Name folgender Personen:

* Osamu Kitamura (Ruderer) (1912–??), japanischer Ruderer 
 Osamu Kitamura (Schriftsteller) (1922/1923–2004), japanischer Schriftsteller und Dichter 
 Osamu Kitamura (Schauspieler) (1936–2012), japanischer Schauspieler